Meierhofen ist der Name folgender Orte:

 Mirecourt, Stadt im Département Vosges, Region Grand Est; deutsch: Meierhofen
 Meierhofen (Gemeinde Amstetten), Ortsteil von Amstetten, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Meierhof (Begriffsklärung)
 Maierhöfen (Begriffsklärung)
 Maierhof
 Maierhofen
 Mairhof
 Mayerhofen
 Mayrhofen (Begriffsklärung)